Mjölkvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Mjölkvattnet, sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (13,9 km²)
Nedre Lill-Mjölkvattnet, sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (49,9 ha)
Övre Lill-Mjölkvattnet, sjö i Krokoms kommun och Åre kommun,  (1,34 km²)
Mjölkvattnet, Ångermanland, sjö i Dorotea kommun och Sollefteå kommun,  (24,3 ha)
Mjölkvattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (14,4 ha)
Övre Mjölkvattnet, sjö i Rana kommun och Storumans kommun,  (44,4 ha)

Se även
Mjölksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn